Ба́скское национа́льное де́йствие (, , EAE-ANV) — баскская националистическая партия, действующая на территории Испании. Основана в 1930 году левыми кругами, отказавшимися входить в правую и клерикальную Баскскую националистическую партию, и была первой баскской партией с социалистической программой. В гражданскую войну в Испании союзничала с общеиспанскими левыми и республиканскими партиями, в 1936 году вошла в Народный фронт, до 1979 года входила в баскское правительство в изгнании, а до 1946 года — в республиканское правительство в изгнании.

16 сентября 2008 года партия была запрещена решением Верховного суда Испании по обвинению в связях с террористической организацией ЭТА. Партия обжаловала данное решение в Европейском суде по правам человека, который подтвердил решение о запрете.

Ссылки 
 EAE-ANV website

Политические партии Испании
Сепаратистские партии
Социалистические партии
Политические партии, основанные в 1930 году
Запрещённые политические партии
Баскский национализм
Партии баскских меньшинств